Carangas (provincie), een provincie in het Boliviaanse departement Oruro 
Carangas (gemeente), een gemeente in de Boliviaanse provincie Puerto de Mejillones in het departement Oruro